Хи́зер Стронг (; 9 ноября 1976, Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

На  по результатам точности бросков в играх группового этапа чемпионата была включена во 2-ю «команду всех звёзд» () на позиции четвёртого. Кроме неё, во 2-ю команду вошли Кэти Овертон-Клэпем, Саша Картер и Нэнси Делахант.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Team Strong (в веб-архиве web.archive.org, по состоянию на 26 июня 2012)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады